

Codici 
 SMV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto d'Engadina di Samedan (Svizzera)
 smv – codice ISO 639-3 della lingua samvedi

Musica 
 S.M.V. – gruppo musicale fusion statunitense

Religione 
 SMV – sigla della Societas Missionariorum Veritatis – Società Missionari della Verità